K-1 World GP 2009 w Łodzi (K-1 World GP 2009 in Lodz – Europe Tournament) – drugi oficjalny turniej K-1 w Polsce, a pierwszy rangi K-1 World GP. Jego zwycięzca, Zabit Samiedow, otrzymał prawo udziału w gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2009 Final 16.

Rezultaty 

Walka otwarcia (walka MMA, kat. 65 kg):
  Jana Kunicka  vs   Magdalena Jarecka – Kunicka przez TKO, 1:38 1R

Walka rezerwowa (3x3 min Ext.1R):
  Dmirtrij Bezus vs  Wiesław Kwaśniewski – Bezus przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (10-9, 10-9, 10-9)

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Marcin Różalski vs  Yong Soo Park – Różalski przez KO, 0:32 3R
  Serhij Łaszczenko vs  Noël Cadet – Łaszczenko przez KO, 2:46 1R
  Zabit Samiedow vs  Mindaugas Sakalauskas – Samiedow przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (10-9, 10-9, 10-9)
  Raul Cătinaş vs   Przemysław Miękina – Cătinaş przez KO, 1:26 1Ext.R

Walka dodatkowa (3x3 min Ext.1R):
  Michał Olaś vs   Pacome Assi – Olaś przez KO, 0:23 3R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Serhij Łaszczenko vs  Dmitrij Bezus – Łaszczenko przez KO, 2:29 1R
  Zabit Samiedow vs  Raul Cătinaş – Samiedow przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 30-27)

Walka dodatkowa (K-1 MAX, 3x3 min Ext.1R):
  Michał Głogowski vs  Norbert Balogh – Głogowski przez KO, 0:36 2R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Zabit Samiedow vs  Serhij Łaszczenko – Samiedow przez TKO, 2:05 3R

Uwagi 
 Marcin Różalski nie przystąpił do półfinału z powodu kontuzji. Zastąpił go zwycięzca walki rezerwowej, Dmitrij Bezus.

Zobacz też 
 K-1 Europe MAX 2008 Grand Prix

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki
 Strona turnieju

Turnieje K-1
2009 w sporcie